Meijer of Meyer kan verwijzen naar:

 Meijer (achternaam), een veelvoorkomende achternaam
 Meijer (geslacht)
 Meijer (motorfiets)
 Meijer (winkelketen)
 Cis Meijer, kinderboekenschrijfster
 Frederik Meijer Gardens and Sculpture Park
 Hendrik Diderik Bernhard Meijer, secretaris van de Nederlandse Schaakbond
 Meyer Werft, Duitse scheepswerf
 Meyers Konversations-Lexikon, Duitse encyclopedie 
 Monika Meyer-Holzapfel, Zwitserse zoöloge
 Antoinette Meyer (1920-2010), Zwitserse alpineskiester en olympisch deelneemster

Als voornaam
 Meijer de Haan (1852-1895), Nederlands kunstschilder
 Meijer de Hond (1882-1943), Nederlands Joods theoloog
 Meyer Lansky, Amerikaanse gangster
 Meyer Prinstein, Amerikaanse atleet
 Meyer Sluyser, Nederlands radiojournalist

Zie ook 
 Meier (doorverwijspagina)
 Myjer (doorverwijspagina)